Тулье:

 Тулье — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, подчиняется административному центру Лечче.
 Тулье, Максимилиан (1853—1939) — польский инженер.
 Тулье д'Оливе, Пьер Жозеф (1682—1768) — французский писатель, член французской академии.